Biblioteca di Napoli può riferirsi a:

 Biblioteca Nazionale di Napoli
 Biblioteca Universitaria di Napoli